Direct Perimetric Frame, een scooter frame van Peugeot.
 Dieselpartikelfilter, beter bekend als roetfilter, een filter dat roet filtert bij dieselmotoren.